Чаруга може бити:

Јово Станисављевић Чаруга, славонски разбојник почетком 20. века.
Чаруга (филм), југословенски филм из 1991. године о Јови Станисављевић Чаруги.